Stroitel (russisch , dt. ‚Bauarbeiter‘ oder ‚Erbauer‘) steht für: 

Orte in Russland:
 Stroitel (Belgorod), Stadt in der Oblast Belgorod
 Stroitel (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Stroitel (Moskau), Siedlung in der Oblast Moskau
 Stroitel (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Stroitel (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Stroitel (Tambow), Siedlung in der Oblast Tambow

Sportvereine:
 Stroitel Karaganda, früherer Name von Awtomobilist Karaganda, Eishockeyverein in Kasachstan
 Stroitel Temirtau, früherer Name von HK Arystan Temirtau, Eishockeyverein in Kasachstan
 Stroitel Syktywkar, Bandyverein in Russland
 Stroitel Tscherepowez, früherer Name von Sewerstal Tscherepowez, Eishockeyverein in Russland
 Stroitel Aschchabad, früherer Name von Köpetdag Aşgabat, Fußballverein in Turkmenistan
 Stroitel Kiew, früherer Name von BK Budiwelnik Kiew, Basketballverein in der Ukraine
 SC Stroitel Brest, Hockeyverein in Weißrussland

Siehe auch:
 Stroitel-Stadion